340 steht für:

 das Jahr 340
 Cessna 340, Reiseflugzeug
 Convair CV-340, Verkehrsflugzeugtyp
 EMW 340, deutsches Automobil
 Saab 340, Regionalverkehrsflugzeugtyp
 U 340, deutsches U-Boot
 Volvo 340, schwedisches Automobil

Siehe auch: